Саманта Филлипс (; род. , Сэвэдж) — американская актриса, фотомодель, ведущая и продюсер.

Биография 
Саманта Гейл Филлипс родилась 25 февраля 1966 года в городе Сэвэдж, штат Мэриленд, США. Её отец — русский, мать — ирландка.

Дебютировала в кино в 1987 году, наиболее известна по роли в фильме «Фантазм 2». В июне 1993 года Саманта стала «Киской месяца» журнала Penthouse. С 2004 по 2009 год была радиоведущей на радио «97.1 FM Talk». В 2009 году вела собственное телешоу «Одна жизнь с Сэм Филлипс». Затем стала вести блог в LA Weekly.

Фильмография

Актриса

Продюсер 
 2004 — Busty Cops
 2005 — Alabama Jones and the Busty Crusade
 2006 — Busty Cops 2
 2009 — Busty Cops: Protect and Serve!
 2013 — Warning: Men Thinking
 2015 — Dying Laughing

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Саманты Филлипс на сайте Internet Adult Film Database
 Профиль Саманты Филлипс на сайте AFDb

Эротические фотомодели США
Penthouse Pets